Марсове поле може означати:

 Марсове поле — історична частина Рима.
 Марсове поле — парк в центрі Афін та однойменний район міста.
 Марсове поле — публічний парк в 7-му окрузі Парижа.
 Марсове поле — військовий цвинтар у Львові.